La Vierge et l'Enfant avec le petit saint Jean est le titre de plusieurs œuvres en peinture :

 La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean du Pérugin
 La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean de Botticelli

Autres peintres ayant réalisé des œuvres du même titre 
 Exposés au musée du Louvre
 Federico Barocci
 Les Carracci
 Giovanni Francesco Barbieri
 Biagio Pupini
 Andrea Schiavone
 Édouard Manet